Майкл Стоун:
* Стоун, Майкл (род. 1938) — британский и израильский литературовед, специалист по средневековой Армении и Ближнему Востоку.
 Стоун, Майкл (род. 1955) — североирландский террорист.
 Стоун, Майкл (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Стоун, Майкл (род. 1991) — американский велогонщик.